Айнабеков — казахская фамилия; имеет женскую форму Айнабекова. Известные носители:
 Айнабеков, Айдаралы — заведующий фермой колхоза «Кзыл-Макташи» Таласского района Джамбулской области, Герой Социалистического Труда.
 Айнабеков, Каип (1885—1955) — казахский акын, певец.
 Айнабеков, Мейрамхат Карибекович (род. 1953) — бывший аким города Семей.

Примечания